Епархия Линса  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Линс, Бразилия. Епархия Линса входит в митрополию Ботукату. Кафедральным собором епархии Линса является церковь святого Антония Падуанского.

История 

21 июня 1926 года Римский папа Пий XI издал буллу «Ea est in praesenti», которой учредил епархию Кафеландии, выделив её из епархии Ботукату. Первоначально епархия Кафеландии входила в митрополию Сан-Паулу.

27 мая 1950 года епархия Кафеландии была переименована в епархию Линса.

16 февраля 1952 года епархия Линса передала часть своей территории новой епархии Марилии.

19 апреля 1958 года епархия Линса вступила в митрополию Ботукату.

15 февраля 1964 года и 23 марта 1994 года епархия Линса передала часть своей территории в пользу возведения новых епархий Бауру и Арасатубы.

Ординарии епархии 

 епископ Ático Eusébio da Rocha (17.12.1928 — 16.12.1935) — назначен архиепископом Куритубы
 епископ Henrique César Fernandes Mourão (16.12.1935 — 30.03.1945)
 епископ Henrique Gelain (22.05.1948 — 28.03.1964) — назначен епископом Вакарии
 епископ Pedro Paulo Koop (27.07.1964 — 11.10.1980)
 епископ Luiz Colussi (11.10.1980 — 5.12.1983) — назначен епископом Касадора
 епископ Walter Bini (14.03.1984 — 17.06.1987)
 епископ Irineu Danelón (26.11.1987 — по настоящее время)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2005
  Булла Ea est in praesenti, AAS 19 (1927), p. 370

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии